Ниже приведен список островов Бермуд, отсортированный в алфавитном порядке.

Ссылки 
 
 Islands of Bermuda @ United Nations Environment Programme
 Island information @ WorldIslandInfo.com
 Islands description @ Bermuda-online.org

География Бермудских Островов